Ostrovskij rajon – distretto russo
 2681 Ostrovskij – asteroide del sistema solare

Persone
 Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij – drammaturgo russo
 Arkadij Il'ič Ostrovskij – compositore sovietico

Pagine correlate
Ostrowski